О́снос — фамилия.

Известные представилели
 Оснос, Владимир Вячеславович (род. 1968) — менеджер, коммерческий директор ОАО Научно-производственное объединение «Ижмаш» в 2012 году, сын Вячеслава Вульфовича. 
 Оснос, Вячеслав Вульфович (1935 — 2009) — советский и российский шахматист.
 Оснос, Ольга Александровна — искусствовед, сотрудник Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор».
 Оснос, Сергей Петрович — специалист по производству базальтовых волокон, руководитель НИИ стеклопластиков и стекловолокон (Украина).
 Оснос, Юрий Александрович (1911 — 1978) — русский советский театровед, драматург и критик.